Duitse ijshockeyploeg (mannen)
 Duitse ijshockeyploeg (vrouwen)